Ansan może odnosić się do:
 Ansan (Korea Południowa)
 Ansan (Francja)